une plaisanterie est quelque chose de plaisant,
Synonyme de blague,
la Plaisanterie, un roman de Milan Kundera,
la Plaisanterie est un film de Jaromil Jireš inspiré du livre de Kundera.